Mjölby (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Mjölby (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.